Meers bezeichnet
 Meers (Oklahoma), Ort in Oklahoma
 Ernest George Meers (1848–1928), englischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Mears
 Meares
 Miers